De Donato – cognome italiano
 De Donato – casa editrice italiana

Persone
 Agnese De Donato (1927-2017) – fotografa, giornalista e gallerista italiana
 Antonio De Donato (1962) – chitarrista jazz italiano
 Luigi De Donato (1975) – cantante d'opera italiano
 Massimo De Donato (1968) – giornalista italiano
 Stefano De Donato (1966) – musicista italiano

Pagine correlate
 Di Donato